De UMMC Cup 2014 was een basketbaltoernooi in Europa die in Jekaterinenburg tussen 11 oktober 2014 en 13 oktober 2014 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Women namen deel aan dit toernooi - UMMC Jekaterinenburg, Sparta&K Oblast Moskou Vidnoje, Nadezjda Orenburg en Good Angels Košice. UMMC won het goud op het einde.

Wedstrijdschema

Eindklassering 

UMMC Cup